Салин има више значења:
 Округ Салин (Арканзас)
 Округ Салин (Илиноис)
 Округ Салин (Канзас)
 Округ Салин (Мисури)
 Округ Салин (Небраска)
 Салин (Мичиген)
 Салин (Луизијана)
 Салин (син Каинанов)